Mátrai Lajos György (1850–1906) szobrász
Mátrai Lajos (1875–1965) szobrász, Mátrai Lajos György fia